Folgend die Ergebnisse und Platzierungen bei den Commonwealth Games 1986 im Herrendoppel im Badminton.

Ergebnisse ab Viertelfinale

Endstand

Weblinks 
 Medaillengewinner der Commonwealth Games
 thecgf.com

1986
Badminton
Badminton 1986
Badmintonwettbewerb in Edinburgh